Нижегородское кольцо — автомобильный спортивный комплекс в Нижегородской области.
 Нижегородское кольцо (IX-NN) — точка обмена интернет-трафиком в Нижнем Новгороде.